El nombre de Elvira García puede aludir a alguna de las siguientes damas:

 Elvira García (m. c. 1017). Fue reina consorte de León por su matrimonio con el rey Bermudo II de León.
 Elvira García y García (1862-1951). Profesora peruana y periodista.
 Elvira García Campos (nacida en 1953). Política socialista española, alcaldesa de Alacuás.
 Elvira García Piñeiro (nacida en 1967). Abogada y política española, diputada autonómica en Madrid por Unión Progreso y Democracia (UPyD).